Квасівська сільська рада — Волинська область, Горохівський район
 Квасівська сільська рада — Закарпатська область, Берегівський район
 Квасівська сільська рада — Закарпатська область, Рахівський район